2 miejscowości w Polsce:
 Jeżewnica – leśniczówka w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Warlubie
 Jeżewnica – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Osiek